Коломыцево — название нескольких населённых пунктов в России:

Белгородская область 
 Коломыцево — хутор в Корочанском районе.
 Коломыцево — село в Красногвардейском районе.
 Коломыцево — село в Прохоровском районе.

Воронежская область 
 Коломыцево — село в Лискинском районе.